Tuurujärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tuurujärvi (del av en sjö), Satakunta, 
 Tuurujärvi (sjö), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar